Landlinger ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Johannes Landlinger (1892–1970), österreichischer römisch-katholischer Prälat
 Josef Landlinger (1919–1996), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)